«Двадцатый век» (, другое название — «1900») — эпический 5,5-часовой кинофильм Бернардо Бертолуччи, вышедший в 1976 году. В ролях — ключевые звёзды мирового кинематографа из США, Франции, Италии и Канады.

Сюжет 

Главные герои фильма — Альфредо (Роберт Де Ниро) и Ольмо (Жерар Депардьё) — два человека, родившихся в Италии в одно время, в одном регионе, но в совершенно разных семьях (помещичьей и батрачьей). В эпическом, более чем пятичасовом фильме показаны их жизненные пути на фоне исторических событий и изменения общественных настроений Италии в первой половине XX века. Основной мотив фильма — освобождение итальянского крестьянства из-под патриархальной и полуфеодальной власти землевладельцев.

Картина начинается 1901 годом, когда в день смерти Джузеппе Верди в поместье Берлингьери появляются на свет внебрачный сын батрачки Ольмо Далько и помещичий внук Альфредо Берлингьери. Контраст обстановки, окружающей каждое из этих событий, сопровождает развивающееся действие. Ольмо и Альфредо дружат, насколько им позволяют социальные условности, при этом решительный Ольмо притягивает к себе домашнего Альфредо.

Судьба разводит их, когда начинается забастовка батраков и их голодающих детей забирают рабочие-анархисты Генуи. Ольмо и Альфредо появляются в поместье уже после окончания Первой мировой войны, один как демобилизовавшийся солдат, а другой как вышедший в отставку тыловой офицер (был откуплен от отправки на фронт своим отцом).

В ролях 
 Роберт Де Ниро — Альфредо Берлингьери
 Жерар Депардьё — Ольмо Далько
 Доминик Санда — Ада Фиастри
 Дональд Сазерленд — Аттила Меланкини
 Лаура Бетти — Реджина
 Бёрт Ланкастер — Альфредо Берлингьери-старший
 Франческа Бертини — сестра Дезолата
 Вернер Брунс — Оттавио Берлингьери
 Стефания Казини — Неве
 Стерлинг Хэйден — Лео Далько
 Стефания Сандрелли — Анита Фоски, жена Ольмо
 Эллен Швирс — Амелия
 Алида Валли — синьора Пьоппи
 Ромоло Валли — Джованни Берлингьери

Создание 

Доходы от зарубежного проката запрещённого (на некоторое время) итальянской цензурой «Последнего танго в Париже» были так велики, что Бертолуччи смог взяться за эту дорогостоящую картину.

В 6-миллионный бюджет фильма вложились три американские кинокомпании: Юнайтид Артистс, XX век — Фокс и Парамаунт (каждая по 2 миллиона). Однако и этот бюджет был превышен на 3 миллиона.

Бертолуччи хотел, чтобы в роли Альфредо Берлингьери снялся Джек Николсон.

Восприятие 
Был неоднозначно воспринят мировой кинопрессой: на интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 47%. После премьеры наделал не меньше шума, нежели предшествующий ему «Последнее танго в Париже», по причине провокационных сцен секса. Роджер Эберт, в частности, заявил, что у фильма было множество амбиций, однако немногие из них были реализованы.

Награды 

  — премия Бодил
 лучший европейский фильм

Примечания

Ссылки 
  
  
 
 Критика и рецензия на фильм Роджер Эберт

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы-драмы Франции
Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы ФРГ
Исторические фильмы Германии
Исторические фильмы Франции
Антифашистские фильмы
Фильмы об Италии
Фильмы Германии 1976 года
Фильмы Франции 1976 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы United Artists
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы Италии 1976 года
Исторические фильмы о 1900-х годах
Исторические фильмы о 1910-х годах
Исторические фильмы о 1920-х годах
Исторические фильмы о 1930-х годах
Исторические фильмы о 1940-х годах